Dream Come True – album di Earl Klugh del 1980
Dream Come True – album degli A Flock of Seagulls del 1986
Dream Come True – album di Gerald Albright del 1990